30 километр — недействующий остановочный пункт на железнодорожной линии Чудово-Московское — Новгород-на-Волхове Санкт-Петербургского региона Октябрьской железной дороги. Назван по расстоянию от Чудово-Московское.

Остановочный пункт расположен на однопутном перегоне Спасская Полисть — Подберезье. Имеет одну высокую пассажирскую посадочную платформу. Ближайший населённый пункт — деревня Мостки Трегубовского сельского поселения Чудовского района Новгородской области, расположена на расстоянии около 2 километров к югу от остановочного пункта возле железнодорожного моста через реку Полисть. На расстоянии около 360 метров к востоку от остановочного пункта параллельно железной дороге проходит федеральная автомобильная дорога «Россия».

История 
Согласно топографической карте 1937 года в данном месте рядом с железной дорогой находился лагерь заготовителей леса (). В настоящее время (2016 год) лагеря не существует.

В 1991 году участок Чудово — Новгород был электрифицирован постоянным током напряжением 3 кВ.

Последний раз остановочный пункт 30 км указан на схеме пригородного сообщения в официальном расписании Московского вокзала в 1997 году. Также платформа показана на вышедшей в том же 1997 году карте Новгородской области. В расписании пригородных поездов 1998 года и последующих лет данный остановочный пункт не указан. По состоянию на 2016 год поезда на 30 километре остановки не имеют. Официальной ликвидации остановочного пункта 30 километр не было, со стороны РЖД имела место только административная отмена возможности производства грузовых и пассажирских операций по нему.

Примечания

Ссылки 
 Остановочный пункт 30 км на сайте «Псковские железные дороги».
 Паспорт остановочного пункта 30 км на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта 30 км на railwayz.info
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ»
 Остановочный пункт 30 км на Викимапии.

Железнодорожные станции и платформы Чудовского района
Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги